Cheshmeh Gandāb kan syfta på följande platser:

Iran 

 Cheshmeh Gandāb (ort i Iran), Hamadan, 
 Cheshmeh Gondeh, ort, Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar